Эноксен () — фамилия.

 Эноксен, Ханс (род. 1956) — гренландский политический деятель, глава правительства Гренландии (2002—2009).
 Эноксен, Хеннинг (1935—2016) — датский футболист.